Victoria van Pruisen (1866-1929), dochter van keizer Frederik III van Duitsland
Victoria van Pruisen (1890-1923), dochter van Frederik Leopold van Pruisen